Miejscowości w Polsce:
 Branica-Kolonia – wieś w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Wohyń
 Branica-Kolonia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice.